Cyril Azzam est un musicien et chanteur français d'origine franco-libanaise.

Biographie 
Il arrive à Paris au début des années 1960, pendant lesquelles il fait partie d'un groupe musical appelé « Les Ci-devant ». Ami de Michel Polnareff, il collabore avec lui notamment pour les chœurs de la chanson Y'a qu'un cheveu. Il joue son rôle de chanteur dans une petite séquence du film Les Jeunes Loups de Marcel Carné.

Au cours des années 1970, il compose pour plusieurs artistes : Guy Marchand (Plein les bottes, les bottines et les boots), Dimitri (Poor Soul) ou Jean-Pierre Castelain (J’suis dans la pop music, Pour l’enfant kinnait, Émilie). En 1973, il publie un album solo A rose for M.... La même année, il interprète le rôle du Général Kellerman dans la comédie musicale La Révolution Française. En 1975, il interprète le rôle de Tom l'Irlandais dans la comédie musicale Mayflower d'Éric Charden. 

En 1980, il s'installe à Genève où il est engagé comme animateur à Couleur 3 au sein de l'équipe des débuts, formée par Jean-François Acker.  il ouvre un studio d'enregistrement dans lequel il crée des musiques pour téléfilms et spots publicitaires.

En 1994, il connaît un grand succès sous le pseudo "Shazam" (qui est également le nom de son studio d'enregistrement) avec le titre Give me the tears of a woman qui est No 2 des clubs en France pendant 14 semaines, aux côtés de Chrissie Hynde et de Neneh Cherry & Youssou N'Dour. Il est également cofondateur de la radio genevoise « Radiolac » (la radio du Lac Léman).

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 
 Portrait de Cyril Azzam et entretien

Chanteur français du XXe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)